A Brit Királyi Haditengerészetnél eddig hat hajó viselte a HMS Norfolk nevet. A hajók, nevüket Norfolk megyéről, vagy Norfolk hercegéről kapták.

Az első Norfolk egy 80 ágyús hajó volt, melyet Henry Howardról, Norfolk 7. hercegéről neveztek el. A hajót Southamptonban építették és 1693-ban bocsátották vízre.
A második Norfolk, egy valamivel nagyobb 74 ágyús hajó volt, melynek vízkiszorítása 1556 tonna volt. A hajót Deptfordban építették és 1757. december 8-án bocsátották vízre.
A harmadik Norfolkról nem lehet sokat tudni. Egyes feljegyzések szerint egy kutter volt, melyet a Királyi Haditengerészet üzemeltetett.
A negyedik Norfolk egy County-osztályú nehézcirkáló. A hajót 1930. április 30-án állították hadrendbe. A második világháború számos ütközetében részt vett. 1950-ben szétbontották.
Az ötödik Norfolk egy 1970 márciusában hadrendbe állított County-osztályú romboló volt. 1982-ben a britek eladták a hajót Chilének, ahol átkeresztelték Capitán Pratra. 2006 februárjában a chilei haditengerészetnél is kivonták a hadrendből.
A hatodik, azaz jelenlegi Norfolk egy Type 23 fregatt, melyet 1989 novemberében állítottak hadrendbe. Ezt a hajót szintén eladták a chilei haditengerészetnek, ahol az Almirante Cochrane nevet kapta. Az átadó ünnepségre 2006. november 22-én került sor, Portsmouth-ban.